Ordzjonikidze eller Ordzhonikidze kan syfta på:

Grigorij Ordzjonikidze (1886–1937, sovjetisk politiker)
Ordzjonikidze – namnet på en stad i södra Ryssland åren 1930–1944 och 1954–1990, se Vladikavkaz

Geografi

Armenien 
1 Vahan, ort, Gegharkunik,

Azerbajdzjan 
2 Orconikidze (ort i Azerbajdzjan, Bejläqan), 
3 Orconikidze (ort i Azerbajdzjan, Sjämkir),

Kazakstan 
4 Denisovka (ort), Qostanaj,

Ukraina 
Flera ukrainska orter har tidigare haft namnet Ordzjonikidze, däribland:
5 Jenakijeve, stad, Donetsk oblast, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar